DTM 2014 var den femtonde säsongen av det tyska standardvagnsmästerskapet Deutsche Tourenwagen Masters. Marco Wittmann vann förarmästerskapet, redan efter den åttonde deltävlingen, och BMW Team RMG vann teammästerskapet.

Team och förare

Kalender och resultat

Slutställningar 
Poängsystem

Förarmästerskapet

† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 75% av racedistansen.

Teammästerskapet

† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 75% av racedistansen.

Märkesmästerskapet

Referenser

Noter

Webbkällor

Säsonger 

2014 i Tyskland
DTM-säsonger
Motorsportevenemang 2014